El término Ulloa puede referirse a:

Lugares 

 Una calle en Sevilla, Ulloa.
Ulloa, una comarca de Lugo, España.
Ulloa, un municipio de Valle del Cauca, Colombia.

Personas 
Leonardo Ulloa, futbolista argentino.
Berny Ulloa, árbitro costarricense.
Juan Ulloa Ramírez, futbolista costarricense.
Francisco de Ulloa, navegante español.
Antonio de Ulloa, científico español.
Roberto Ulloa, militar y político argentino.
Tristán Ulloa, actor español.

Apellidos 
Tomas Ulloa García, persona que retomó las guerrillas en Guanajuato.
Alejandra Ulloa, nieta de Tomas Ulloa García.